Robinson kan syfta på

 Robinson Crusoe – roman av Daniel Defoe
 Robinson (TV-serie) – en svensk dokusåpa
 Robinson (namn) – ett för- och efternamn

Geografi

Antarktis 

 Robinson (udde),

Australien 

 Robinson (del av en befolkad plats), Western Australia, Albany,

USA 

 Robinson, Illinois, countyhuvudort, Crawford County, 
 Robinson, Kansas, ort, Brown County, 
 Robinson, Texas, ort, McLennan County, 
 Robinson, Pennsylvania, ort, Indiana County, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar